Meserve steht für:

 Meserve Auto Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Daniel Meserve Durell, US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Richard A. Meserve (* 1944), US-amerikanischer Physiker und Wissenschaftsorganisator
 Meserve-Gletscher, Gletscher in der Antarktis
 Nathaniel Meserve (1704–1758), US-amerikanischer Politiker
 Bruce Elwyn Meserve (1917–2008), Mathematiker
 Stan Meserve (* 1941), NASCAR-Automobilrennfahrer
 Dete Meserve, US-amerikanische Fernsehproduzentin
 Walter F. Meserve (1921–1984), US-amerikanischer Politiker
 Reggie Meserve (* 1934), kanadischer Eishockeyspieler